La Vallée bleue est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et Maryse Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Synopsis 
Louise, dans la Vallée bleue sur la Saskatchewan, tient la factorerie de pelleteries pendant que les hommes, Billy le Nantais et Neil, sont partis à Michilimackinac vendre leurs pelleteries.
 
Louise est faite prisonnière par les hommes de Crimbel après des rencontres difficiles avec Sha-Kak-Tew, un guerrier indien Cree. La confrontation de ces personnages commence.

Pendant ce temps une révolte indienne couve dans le fort de Michilimackinac dirigé par le major anglais Etherington.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 2011
Série Glénat